Europamästerskapet i landhockey för herrar 1970 var den första upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Bryssel i Belgien och vanns av Västtyskland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Playoff

Placeringsmatcher

Spel om sjuttonde- till nittondeplats

Spel om nionde- till sextondeplats

Spel om första- till åttondeplats

Slutställning

Källor
Todor66.com

1970
1970 i Belgien
Sportevenemang i Bryssel
Internationella sportevenemang i Belgien
Landhockey i Belgien
Sportåret 1970
Bryssel under 1900-talet